Fathom – unità di misura del Sistema imperiale britannico equivalente a 1,828 metri

Cinema 
Fathom: bella, intrepida e spia (Fathom) – film statunitense del 1967 diretto da Leslie H. Martinson

Fumetti 
Fathom – albo a fumetti del 1998 creato da Michael Turner

Pagine correlate 
Braccio (unità di misura)